Bielany (gromada w powiecie oświęcimskim)
 Bielany (gromada w powiecie sokołowskim)